Didrik von Essen kan avse bland andra:

* Didrik von Essen (1856–1922), svensk konstnär och fotograf
 Didrik von Essen (1864–1936), finländsk general

Se även 
 Carl Didrik von Essen